Guldplätering kan syfta på:

 Guldplätering – överdrag av guld på annan metall, se plätering
 Nationell överreglering – när en medlemsstat inom Europeiska unionen går längre än nödvändigt för att genomföra ett europeiskt direktiv